Jingkou steht für:

 den Stadtbezirk Jingkou (京口区) der bezirksfreien Stadt Zhenjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Jingkou; 
 die Großgemeinde Jingkou (迳口镇) der kreisfreien Stadt Sihui in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Jingkou (Sihui);
 die Großgemeinde Jingkou (靖口镇) im Kreis Taibai in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Jingkou (Taibai).